Die Morocco Open 2017 waren ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 3. bis 5. März 2017 im Hotel Les Almohades in Tanger (Marokko) stattfand und vom Mega Pool Club organisiert wurde.

Sieger wurde der Niederländer Niels Feijen, der im Finale den amtierenden U17-Europameister Wiktor Zieliński mit 11:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Imran Majid und Francisco Díaz-Pizarro.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt. Gespielt wurde mit Wechselbreak.

Preisgeld

Finalrunde

Einzelnachweise 

Poolbillardturnier
Poolbillardveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Tanger
Billardturnier in Marokko